Man-of-war  – tipo di nave da guerra
 Man o' War  – cavallo da corsa della prima metà del XX secolo
 Manowar  – gruppo musicale power metal statunitense
 Man O' War  – gioco di miniature della Games Workshop
 Man-O-War GAA  – club di calcio gaelico irlandese
 X-O il guerriero (X-O Manowar) – personaggio dei fumetti della Valiant Comics.

Geografia 
 Man-O-War Cay  – piccola isola delle Bahamas
 Man o' War Boulevard  – strada di Lexington, Kentucky, negli Stati Uniti d'America
 Man O' War  – villaggio irlandese.

Pagine correlate 
Men of War